Рионегро-дель-Пуэнте () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Карбальеда. Занимает площадь 53 км². Население — 305 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 84 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Карбальеда.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы